L'edizione 1991 della 1. divisjon vide le vittorie finali di Mjøndalen e HamKam.

Classifica finale

Gruppo A

Verdetti del gruppo A 
 Mjøndalen promosso nella Tippeligaen.
 Bryne qualificato per i play-off (poi persi contro Brann e Strindheim).
 Kristiansund, Frigg e Surnadal retrocesse nella 2. divisjon.

Gruppo B

Verdetti del gruppo B 
 HamKam promosso nella Tippeligaen.
 Strindheim qualificato per i play-off (poi persi contro Brann e Bryne).
 Mjølner Narvik, Råde e Sandefjord retrocesse nella 2. divisjon.

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1991
Campionato norvegese di calcio